Pfanner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pfanner (1825–1909), Trappist, Priester, Abt und Missionar
 Helmut Pfanner (1928–1972), österreichischer Architekt
 Joseph Pfanner (1774–1823), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Michael Pfanner (* 1955), deutscher Architekt, Steinbildhauer und Restaurator
 Nikolaus Pfanner (* 1956), deutscher Mediziner
 Thomas Pfanner (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Tobias Pfanner (1641–1716), deutscher Jurist, Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Hermann Pfanner Getränke GmbH, österreichischer Getränkeproduzent
 Palazzo Pfanner